The Lady of Shalott kan verwijzen naar:
 The Lady of Shalott (personage), een personage uit de Arthurlegende, genaamd Elaine
 The Lady of Shalott (Tennyson), een gedicht van Alfred Tennyson uit 1833
 The Lady of Shalott (Waterhouse), een schilderij van John William Waterhouse uit 1888